Erdődi Pálffy Tamás (1534–1581) Palota kapitánya, Zólyom vármegye főispánja
Erdődi báró Pálffy Tamás (1620–1679) csanádi, váci, egri, majd nyitrai püspök, kancellár
Pálffy Tamás (1948) kosárlabdázó, edző